Avrasya, synonyme d’Eurasie, peut désigner :
 une chaîne de télévision turque : TRT-Avrasya
 un ferry turc, détourné par un commando de terroristes proches des indépendantistes tchétchènes en , dans le port de Trabzon (ancienne Trébizonde), pendant le siège de la ville de Pervomaïskoïe (ou Pervomaïskoïa) au Daghestan ;

Le terme désigne également le courant de pensée panturc en Turquie, soutenu par un éventail assez large (milieux proches de l’armée (républicains ou nationalistes), gauche nationaliste), où la Turquie est la clef de voûte de Eurasie.

Notes et références